Artykuł dotyczący sezonu 1994 Formuły 3000.

Zespoły i ich kierowcy

Kalendarz

Tablica wyników

Klasyfikacja kierowców 

1994 w sportach motorowych
1994